Владимир Мстиславич (1132 — 30 мая 1171) — князь Дорогобужский (1152—1154, 1170—1171), князь Владимиро-Волынский (1154—1157), князь Слуцкий (1162), князь Трипольский (1162—1168), великий князь Киевский (1171).

Сын Мстислава Владимировича Великого от второго брака, Мачешич.

Брат великих князей киевских 
С 1152 года Владимир княжил в Дорогобуже, а после смерти своего старшего брата Святополка (1154) — во Владимире-Волынском. Опираясь на своих венгерских родственников, активно поддерживал своих братьев в их борьбе с Юрием Долгоруким.

После примирения своего брата Ростислава с Юрием осаждал с Владимирко Галицким Мстислава Изяславича в Луцке. За это в 1157 г. Владимир был изгнан из Владимира-Волынского Мстиславом. Семья Владимира оказалась в плену. Владимир бежал в Венгрию, надеясь получить там поддержку, но ни король Венгрии, ни Великий князь Киевский ему не помогли.
Вернувшись на Русь, Владимир оказался без волости и воевал на стороне Изяслава Давыдовича. При неизвестных обстоятельствах Владимир овладел Слуцком, но в 1161 г. был изгнан оттуда братом Ростиславом, а взамен получил Треполь.

Старший в роду 
После смерти Ростислава Мстиславича в 1167 г. Владимир оказался старшим среди Мономашичей, но сил для захвата и удержания Киева не имел. Поэтому он вместе с сыновьями Ростислава призвал Мстислава Изяславича на великое княжение, но рассчитывая увеличить свои владения. Себе он хотел в придачу к Триполю Торческ со всем Поросьем. Мстислав, однако, узнав о сговоре, осадил Владимира в Вышгороде. Владимир и Мстислав договорились оставаться при старых волостях. Боярин Василь Настасьич донёс великому князю о том, что Владимир стал строить против него новые козни. Мстислав вызвал Владимира на суд. Однако долгие судебные споры наскучили Мстиславу. Он предложил Владимиру снова поцеловать крест и разойтись с миром. Владимир вновь стал сноситься с черными клобуками, но бояре и дружина не поддержали его. Владимир, отправившись к берендеям с небольшим количеством дружинников, не получил у них поддержки — те прогнали его, чуть не убив. Владимир Мстиславич как клятвопреступник должен был скитаться по княжествам. Недолго прожив в Рязани, в 1169 году Владимир Мстиславич с согласия Мстислава Изяславича отправился в Волынскую землю, где поселился в городке Полонном. Узнав о смерти Владимира Андреевича, Владимир Мстиславич явился в Дорогобуж, дав обещание и семье покойного князя и боярам, что не сделает им ничего дурного. Но, войдя в город, отнял имения у бояр Владимира Андреевича и изгнал его вдову из города.

Великий князь Киевский 
В 1171 году после смерти Глеба Юрьевича Давыд и Мстислав Ростиславичи позвали своего дядю Владимира на великое княжение в Киев. Тайком от Ярослава Изяславича и от Андрея Боголюбского Владимир приехал в Киев, оставив Дорогобуж сыну Мстиславу. Андрей Боголюбский потребовал от Владимира покинуть Киев. Владимир умер, княжив менее трех месяцев, не дождавшись насильственного изгнания с великого стола.

Семья и дети 
Жена — с 1150 года дочь сербского жупана и угорского бана и палатина Белуша.

Дети:
 Мстислав (ум. ок. 1202) — князь дорогобужский.
 Яросла́в (ум. после 1199) — князь новгородский в 1182—1184, 1187—1196, 1197—1199, новоторжский в 1196—1197.
 Ростислав (ум. после 1202) — участник русско-половецких войн.
 Святослав (ум. 1221) — убит венграми под Галичем.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Карамзин Н. М. История государства Российского
 Все монархии мира

Великие князья киевские
Рюриковичи по алфавиту
Мстиславичи
Князья волынские
Персоны без указанного места рождения
Князья слуцкие